Bajo el mismo cielo puede referirse a:

 Bajo el mismo cielo, película española de 2008 dirigida por Sílvia Munt.
 Bajo el mismo cielo, película estadounidense de 2015 dirigida por Cameron Crowe conocida por este título en Argentina.
 Bajo el mismo cielo, telenovela estadounidense, producida por Telemundo Studios.
 «Bajo el mismo cielo», canción de la cantante puertorriqueña Kany García.